

Варнавино — селище міського типу, районний центр, Нижньогородська область
 Варнавино — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область